Архимандрит Антоний (в миру Дмитрий Иванович Середонин; 1861, село Покров-Итомля, Ржевский уезд, Тверская губерния — 10 (22) сентября 1894, Ялта) — архимандрит Русской православной церкви, ректор Таврической духовной семинарии.

Биография 
Родился в 1861 году в селе Покров-Итомле Ржевского уезда Тверской губернии в семье священника.

В 1871—1877 годы обучался в Ржевском духовном училище, в 1877—1883 — в Тверской духовной семинарии, в 1883—1887 годы — в Московской духовной академии.

25 марта 1888 года назначен учителем русского и церковно-славянского языка в Виленское духовное училище.

19 мая 1889 года назначен преподавателем литургики, гомилетики и практического руководства для пастырей в Литовской духовной семинарии.

С 17 октября 1891 года — преподаватель всеобщей и русской церковной истории.

С 23 октября 1891 года — преподаватель всеобщей и русской гражданской истории в Виленском женском училище, также преподаватель русского языка в Виленской церковно-приходской учительской школе.

25 января 1892 года архиепископом Литовским и Виленским Донатом пострижен в монашество. В самый день пострижения посвящён в сан иеродиакона, а 29 января 1892 года — в сан иеромонаха. Переведён соборным иеромонахом Московского Донского монастыря.

15-16 июля 1892 года определением Св. Синода назначен инспектором Холмской духовной семинарии.

С 21 июня по 18 июля 1893 года исполнял обязанности ректора семинарии.

Состоял членом Леонтьевского попечительства о бедных воспитанниках Холмской духовной семинарии и членом совета Холмского православного Свято-Богородицкого братства.

7 октября 1893 года назначен ректором Ставропольской духовной семинарии с возведением в сан архимандрита. 17 октября 1893 году в Холме возведён в сан архимандрита епископом Люблинским Гедеоном.

С 21 ноября 1893 года — председатель епархиального училищного совета, цензор епархиальных ведомостей.

12 августа 1894 года перемещен ректором в Таврическую духовную семинарию. Не успел вступить в должность.

Скончался 10 сентября 1894 года в Ялте.

Сочинения 
 Житие преп. Сергия, игумена Радонежского, с указанием церковного и государственного значения Троице-Сергиевой лавры в судьбах нашего отечества. СПб., 1892.
 Речь пред гробом архиепископа Литовского Алексия («Русское Обозрение», 1896, кн. II, с. 327—329).

Ссылки 
 Антоний (Середонин) на сайте «Русское православие»
 Языков Д. Д.Материалы для «Обзора жизни и сочинений русских писателей и писательниц»

Архимандриты Русской православной церкви
Выпускники Тверской духовной семинарии
Выпускники Московской духовной академии
Ректоры Ставропольской духовной семинарии